Ein Feldmesser (auch Überlebensmesser) ist ein Messer, das meist beim Militär Gebrauch findet und dort sowohl zum Überleben im Feld als auch für den Nahkampf eingesetzt wird. Manche Feldmesser sind so konstruiert, dass sie als Bajonett auf ein Gewehr aufgepflanzt werden können.

Es muss daher in der Lage sein, die Wirbelsäule von Tieren zu durchtrennen, diese zu zerlegen (typische Eigenschaften eines Jagdmessers), aber auch dünne Äste (für den Biwakbau) oder Lebensmittel zu schneiden.

Die Klinge eines typischen Feldmessers ist ca. 15–20 Zentimeter lang. Der Unterschied zu einem Kampfmesser besteht darin, dass das Feldmesser immer nur einseitig geschliffen und tendenziell stabiler gebaut ist, um besser damit arbeiten zu können.

Ein bekanntes Feldmesser ist das Feldmesser 81 des österreichischen Herstellers Glock (siehe Abbildung). Die Version Feldmesser 78 ohne Sägezahn wird außer vom österreichischen Bundesheer auch von vielen anderen militärischen Organisationen rund um die Welt benutzt.

Quellen und Literatur 
 Len McDougall: The Field & Stream Wilderness Survival Handbook. The Lyons Press, Guilford CT 2001, ISBN 1-58574-356-9.
 Gerard Pacella: 100 Legendary Knives. Krause Publications, Iola WI 2002, ISBN 0-87349-417-2.

Messer (Werkzeug)
Messer (Waffe)

ja:ナイフ#サバイバルナイフ